L'Alghero Cagnulari è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Sassari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino
odore: vinoso caratteristico del vitigno
sapore: asciutto leggermente tannico e armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Sassari (1996/97) 84,0

Voci correlate 
Vino Alghero

Cagnulari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Cagnulari